een platje of luis
de buurtschap De Platluis
de molen de Platluis